И́горь Алексе́евич Черидни́к (, ) — советский и российский барабанщик, преподаватель, радиоведущий. Известен как участник групп: «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Колибри», «Поп-механика», «Игры», «Препинаки», «Скорая помощь», «Pep-See», «Объект насмешек», «Народное ополчение», «Внезапный сыч», «Зарок», «Автоматические удовлетворители», «Кочевники/Савояры», «Pandora Snail», «Шутка Баха», «Жёлтый дом», «Stereozoldat», «Близнецы», «Русский музей», «Джоанна Стингрэй», «Изолятор» и многих других.

Биография 
В 1983 году окончил Ленинградский техникум морского приборостроения по специальности математик-программист. Выступал в составе различных самодеятельных и профессиональных рок-групп. В 1986 году поступил на эстрадное отделение Ленинградского музыкального училища им. М. П. Мусоргского по специальности ударные инструменты. В связи с активной концертной деятельностью (в тот период он играл в группах «АукцЫон», «Игры», «Поп-механика», «Препинаки») пропускал занятия вследствие чего, не проучившись двух лет, был отчислен за академическую неуспеваемость.

Сотрудничал с группами «ДДТ», «Аквариум», «2ва Самолёта»; «Ноль», «Ленинград», «Мануфактура», «Дети», "Рок штат", "Машнин бэнд" и другими.

В настоящее время участник групп «Игры»; «Странные игры», «АВИА». Также является участником спектаклей «Театра Михаила Новицкого». 

В 2012 году в честь 50-летнего юбилея устроил концерт, где играл одновременно в 12 группах. 

С 2012 — радиоведущий собственных программ сначала на «Радио Фонтанка — FM» («Фонтанка», а позднее на радио «Imagine» (программы — «Частная коллекция» и «Волшебная нить Ариадны»).

Выступал вместе с Ильёй Лагутенко («Мумий тролль»), Виктором Салтыковым (экс-«Мануфактура», «Форум», «Электроклуб»), Юрием Каспаряном («Кино»), заслуженным артистом России Евгением Дятловым (экс-«АукцЫон»), З.А. России Сергеем Рогожиным (экс-«АукцЫон», «Форум»), Павлом Зелицким («Алиса»), а также вместе с британским рок-музыкантом Билли Брэгг (Billy Bragg) и гитаристом-виртуозом из США Майкл Энджело Батио (англ. Michael Angelo Batio). В составе «Поп-механики» Сергея Курёхина играл в коллективе музыкантов из популярных английских групп «Echo & the Bunnymen», «New Order» и других.

Принимал участие в передачах Владимира Глазунова «Рождённые в СССР», которые выходят на канале «Ностальгия», в составе групп «Игры», «Странные игры» и «Кочевники-Савояры».

В 2013 году участвовал в записи альбома «Санечка» (инструментальная композиция «An-24») проекта «Аdвокат Беляк Band».

С конца 2017 по лето 2019 года работал преподавателем игры на ударной установке в «Арт-центре “Гаркундель”». Этот центр основал бессменный участник группы «АукцЫон», известный питерский шоумен, поэт, актёр, ведущий и организатор рок-фестивалей «Гаркундель-фест» и «Окна открой» Олег Гаркуша. 

С июня 2019 года приглашён в качестве преподавателя игры на ударной установке в «Мастерской Максима Леонидова» — участника питерской группы «Секрет».

Дискография 
 Скорая помощь
 1983 — «Ты любовь моя»

 Игры
 1989 — «Крик в жизни»
 1989 — «Детерминизм»

 АукцЫон
 1986 — «Вернись в Сорренто»
 1987 — «В Багдаде всё спокойно»
 1988 — «Д’обсервер»
 1989 — «Как я стал предателем»

 Препинаки
 1989 — «Друг мой верный самолёт»
 1991 — «Майский ром»
 1992 — «Фигаро здесь»
 1994 — «ЧА ЧА ЧА»
 1994 — «Е-е-е»
 1995 — «В шесть утра на Чёрной речке»

 Жёлтый дом
 1993 - «Жёлтый дом» 

 Народное ополчение
 1993 — «Израиль»

 Колибри
 1994 — «Найдите десять отличий»

 Странные игры
 1996 — «Странные игры в WILD SIDE-клубе 1996»

 Шутка Баха
 2014 — «Пружина — весна»

 АУ remix 2009

2009 - "АУ remix 2009"
Pandora Snail

 2015 — «War & Peace»

 Олег Ахмеров
 2017 "10"

 Трио "Зелицкий, Остапенко, Черидник"
 2017 — «Сингл»

 TibiDabo
 2019 — «Горький вкус абсента»
Группа "ЧБ" 

 2021 - "Ч.Б."
СЕРГЕЙ КРЫМОВ, МИХАИЛ ДУБОВ, АЛЕКСЕЙ ТОПОЛОВ, ИГОРЬ ЧЕРИДНИК
 2021 - ЖЕРТВА ТЕЛЕВИЗОРА

Фильмография 
 1986 — «Взломщик» — камео (с группой «АукцЫон»).
 1987 — «Рок» — камео (с группой «АукцЫон»).
 1988 — «Dawai Рок’n’Roll» (Германия) (барабанщик гр. «АукцЫон»).
1988 — «И у камня бывает сердце». Фильм о VI фестивале ленинградского «Рок-клуба».
 1989 — Участник передачи «Музыкальный ринг» в составе гр. «Игры».
 1989 — фильм студии ВВС (Великобритания) — «Поп-механика в Ливерпуле» (барабанщик, участник интервью).
 1992 — Видеоклип Владимира Преснякова младшего «Подружка Маша» (барабанщик).
 2008 — Участник документального фильма А. Липницкого о группе «Странные игры» (из цикла «Еловая субмарина»).
 2012 — Фильм о группе «Препинаки» «Аисты в кедах».
2012 — Документальный музыкальный мини-сериал «All Drums Fest» (4 фильма) посвящённый 50-летнему юбилею Игоря Черидника.
 2014 — «В активном поиске» — камео.
2015 — Участник цикла программ Владимира Глазунова «Рождённые в СССР» с группами «Игры», «Странные игры», «Кочевники/Савояры».
 2016 — Документальный фильм Зои Петровой и Влада Куракина «Герои советского нью-вейва» (барабанщик гр. «Игры», «Странные игры»).

 2021 - Документальный фильм Ильи Митрофанова "ЧЕРИДНИК" (главный герой). 
 2021 - Документальный фильм-концерт Ильи Митрофанова "Игры в Фиш-фабрик".
 2021 - Документальный фильм Зои Петровой и Влада Куракина " Выйти из под контроля".

Примечания 

Музыканты группы «Странные игры»
Музыканты группы «Игры»
Музыканты группы «АВИА»
АукцЫон